Григорий Соловьёв:
 Соловьёв, Григорий Алексеевич (1847—1883) — русский архитектор.
 Соловьёв, Григорий Фёдорович (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.